Tenisový turnaj ATP Open de Moselle 2011 se konal ve dnech 17. – 23. září ve francouzských Métách. Hrálo se na uzavřených dvrcích s tvrdým povrchem v komplexu Parc des Expositions de Metz Métropole. Turnaj se řadil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Gilles Simon byl obhájce titulu, ale rozhodnul se v tomto ročníku nestartovat. Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Francouz Jo-Wilfried Tsonga, který ve finále zdolal Chorvata Ivana Ljubičiće po setech 6–3, 6–7(4–7), 6–3.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení měli v úvodním kole volný los.
  'Jo-Wilfried Tsonga (vítěz)
  Richard Gasquet (čtvrtfinále)  Alexandr Dolgopolov (semifinále)
  Ivan Ljubičić (finále)
  Michaël Llodra (1. kolo)  Xavier Malisse (čtvrtfinále, skreč)  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)  Gilles Müller (semifinále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu:
  Arnaud Clément
  Benoît Paire
  Kenny de Schepper

Následující hráči postoupili do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Jonathan Dasnières de Veigy
  Nicolas Renavand
  Mathieu Rodrigues
  Igor Sijsling

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= P Kohlschreiber
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=77
|RD1-score01-3= 
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02=
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=64
|RD1-score02-3= 

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= I Sijsling
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3= 
|RD1-seed04= 
|RD1-team04= G Dimitrov
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3= 

|RD1-seed05= 
|RD1-team05= T Kamke
|RD1-score05-1=5
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3= 
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= N Renavand
|RD1-score06-1=7
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3= 

|RD1-seed09=8
|RD1-team09= G Müller
|RD1-score09-1=77
|RD1-score09-2=77
|RD1-score09-3= 
|RD1-seed10= 
|RD1-team10= P Petzschner
|RD1-score10-1=62
|RD1-score10-2=65
|RD1-score10-3= 

|RD1-seed11=WC
|RD1-team11= B Paire
|RD1-score11-1=7
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3= 
|RD1-seed12= 
|RD1-team12= A Golubjov
|RD1-score12-1=5
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3= 

|RD1-seed13= 
|RD1-team13= O Rochus
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3= 
|RD1-seed14= 
|RD1-team14= S Robert
|RD1-score14-1=1
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3= 

|RD2-seed01=7
|RD2-team01= P Kohlschreiber
|RD2-score01-1=4
|RD2-score01-2=5
|RD2-score01-3= 
|RD2-seed02=Q
|RD2-team02= I Sijsling
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=7
|RD2-score02-3= 

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= N Renavand
|RD2-score03-1=5
|RD2-score03-2=5
|RD2-score03-3= 
|RD2-seed04=4
|RD2-team04= I Ljubičić
|RD2-score04-1=7
|RD2-score04-2=7
|RD2-score04-3= 

|RD2-seed05=8
|RD2-team05= G Müller
|RD2-score05-1=77
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3= 
|RD2-seed06=WC
|RD2-team06= B Paire
|RD2-score06-1=65
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3= 

|RD2-seed07= 
|RD2-team07= O Rochus
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=1
|RD2-score07-3= 
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= R Gasquet
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3= 

|RD3-seed01=Q
|RD3-team01= I Sijsling
|RD3-score01-1=4
|RD3-score01-2=3
|RD3-score01-3= 
|RD3-seed02=4
|RD3-team02= I Ljubičić
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3= 

|RD3-seed03=8
|RD3-team03= G Müller
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3= 
|RD3-seed04=2
|RD3-team04= R Gasquet
|RD3-score04-1=3
|RD3-score04-2=4
|RD3-score04-3= 

|RD4-seed01=4
|RD4-team01= I Ljubičić
|RD4-score01-1=77
|RD4-score01-2='77
|RD4-score01-3= 
|RD4-seed02=8
|RD4-team02= G Müller
|RD4-score02-1=63
|RD4-score02-2=65
|RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Christopher Kas /  Alexander Peya (čtvrtfinále)  Lukáš Dlouhý /  Marcelo Melo (finále)
  Paul Hanley /  Dick Norman (1. kolo)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2011